Gerhard von Keussler (1874-1949) – compositore e direttore d'orchestra tedesco
 Klaus-Michael von Keussler (1939) – giurista tedesco
 Wilhelm Friedrich von Keussler (1777-1828) – matematico tedesco